Lemming commun est un nom vernaculaire ambigu en français car il désigne des espèces distinctes de lemmings :

 Lemming commun, en Europe, individu de l'espèce Lemmus lemmus
 Lemming commun, en Amérique du Nord, individu de l'espèce Lemmus trimucronatus

Notes et références 

Cricetidae
Rongeur (nom vernaculaire)
Nom de rongeur ambigu